Škrabčeva ulica je lahko naziv več ulic:
 Škrabčeva ulica, Ljubljana
 Škrabčeva ulica, Nova Gorica